Агурбаш Анжеліка Анатоліївна — білоруська співачка
 Агурбаш Микола Георгійович — російський підприємець